Pic est un mot français qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Un sommet montagneux assez pointu ; on parle aussi du pic central des cratères d'impact.
 Un pic est par extension, un maximum local (ou global). Ce terme est employé en science ; particulièrement en science expérimentale (voir Dépouillement d'une courbe), économie, dynamique des systèmes, collapsologie, traitement du signal, …
 Un pic de production est le maximum de production d'une ressource.
 Plusieurs oiseaux de la sous-famille des Picinae. On distingue en particulier le pic vert, le pic épeiche, le pic noir, le pic à bec ivoire, le pic chevelu, ...
 Un outil utilisé par l'Homme depuis la Préhistoire pour creuser dans le sol.
 Un pic à glace, accessoire utilisé principalement en alpinisme, en sculpture, en cuisine.
 Un plectre (aussi appelé médiator ou plus rarement pic), petit accessoire pour jouer certains instruments de musique à cordes.
 Une partie d'un gréement d'un voilier.

Sigles, abréviations et codes 

PIC ou Pic peut désigner :
 en aéronautique  
PIC est un code, qui signifie
 Corée du Nord, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Pacific Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes
 en astronomie
 Pictor, nom latin de la constellation du Peintre,
 en biologie
 le picro-indigo-carmin, colorant utilisé en biologie pour l'observation en microscopie photonique,
 le Polymorphism Information Content, renseigne sur l'informativité d'un marqueur génétique, c'est-à-dire renseigne sur la possibilité de déterminer quel allèle du marqueur provient de la mère et quel allèle provient du père d'un individu.
en entreprise
 une Plateforme industrielle du courrier, superstructure de tri de La Poste,
 un Plan Industriel et Commercial, plan visant à adapter les ressources (main d'œuvre et niveau de stocks) aux besoins de production pour satisfaire la demande en termes de quantité,
en électronique
 le Microcontrôleur PIC est un microcontrôleur de la société Microchip,
en génie civil
 Plan d’installation de chantier
 en informatique
 Personal Internet Communicator, un périphérique créé par AMD,
 PICtor PIC image format, voir  PICtor PIC image format,
 Position independent code, voir  Position independent code,
 Programmable Interrupt Controller, voir  Programmable Interrupt Controller,
 en COBOL, PIC est utilisé pour déclarer une variable de type chaîne de caractères quelconques (exemple : PIC X(10)) ou une chaîne de caractères représentant un nombre (exemple : PIC 9(10)),
 Langage de programmation, voir  Pic language,
 Plateforme d'Intégration Continue
en médecine
 la pression intracrânienne
en politique
 Pour une intervention communiste, un ancien groupe communiste français se rattachant au communisme de conseils
en patois suisse
 un pic est un cheval.
en commerce
 un projet d'initiative de communication
en droit
 PIC peut désigner la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, prévue par la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (dite PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (en vigueur depuis le ).
dans le cadre de la politique énergétique de l'Union européenne
 projets d'intérêt commun de l'Union, pour l'interconnexion des infrastructures d'énergie en Europe.

Patronyme 

 Jean Pic de la Mirandole (Giovanni Pico della Mirandola) (1463-1494), humaniste italien ;
 Jean Pic (), abbé, auteur dramatique et librettiste français ;
 Maurice Pic (1866-1957), entomologiste français ;
 Maurice Pic (1913-1991), homme politique français ;
 Roger Pic (1920–2001), grand reporter, photographe et cinéaste français ;
 Laurent Pic (1964-), diplomate français ;
 Anne-Sophie Pic (1969-), chef cuisinier ;
 Muriel Pic (1974-), écrivaine et critique littéraire
 Arnaud Pic (1985-), joueur français de rugby à XV ;
 Charles Pic (1990-), pilote automobile français.

Pseudonyme 
 Pic, pseudonyme de l'auteur de bande dessinée Denis Lelièvre

Personnage de fiction 
 Pic, personnage de l'univers étendu de Star Wars

Œuvre 
 Pic, roman de l'écrivain américain Jack Kerouac

Voir aussi

Références 

Code
Abréviation
Patronyme français